

Toponyme 
On retrouve Bornand dans les noms de lieu suivant :
 Le Grand-Bornand ;
 Le Petit-Bornand-les-Glières.

Patronyme 

 Ami Henri Bornand (1826-1888), notaire, juge et personnalité politique suisse ;
 Ernest Bornand (1894-1975), sportif suisse ;
 Marcel Bornand (1886-1973), enseignant et chimiste suisse.